Accord de Ouagadougou peut désigner :
 Accord de Ouagadougou, visant à ramener la paix en Côte d’Ivoire ;
 Accord de Ouagadougou, visant à ramener la paix au Mali.